Euthyneura peut désigner :
 Euthyneura, une infra-classe de mollusques ;
 Euthyneura, un genre d'insectes.

Homonymie de taxons en biologie